Onverwacht ist der Name von:

Ortschaften:
Onverwacht (Suriname), der Hauptort des Distriktes Para in Suriname
Onverwacht (Limpopo), eine Ortschaft in der südafrikanischen Provinz Limpopo
Onverwacht (Gauteng), eine Ortschaft in der südafrikanischen Provinz Gauteng

Sonstiges:
Onverwacht Border Control, eine Grenzstation an der südafrikanisch-eswatinischen Grenze in der Zululand District Municipality und südlich des Ortes Salitje (Eswatini)
Onverwacht-Mine, ein Bergwerk im östlichen Abschnitt des Bushveld-Komplexes in der Nähe von Mashishing (Lydenburg), Südafrika
Farm Onverwacht, die Lokalität des späteren Botshabelo in der südafrikanischen Provinz Freistaat
Onverwacht-Gruppe, eine lithostratigraphische Einheit (Archaikum) der Barberton Supergruppe im Barberton Greenstone Belt (Südafrika, Eswatini)